Colloredo (stad)
Colloredo (geslacht)